Québec-Est, une ancienne circonscription fédérale ;
 Québec-Est, un district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada ayant existé de 1861 à 1867 ;
 Québec-Est, une ancienne circonscription provinciale.